Zomnogo peut désigner au Burkina Faso :
 Zomnogo, une localité située dans le département de Salogo de la province du Ganzourgou dans la région Plateau-Central
 Zomnogo-Bangré, une localité située dans le département de Tougouri de la province du Namentenga dans la région Centre-Nord
 Zomnogo-Mossi, une localité située dans le département de Boulsa de la province du Namentenga dans la région Centre-Nord
 Zomnogo-Peulh, une localité située dans le département de Boulsa de la province du Namentenga dans la région Centre-Nord